Brunschwig peut désigner :

 Colette Brunschwig (1927-), une artiste peintre contemporaine
 Henri Brunschwig (1904-1989), un historien et africaniste français
 Hieronymus Brunschwig (vers 1450-vers 1512), un médecin et distillateur allemand
 Jacques Brunschwig (1929-2010), un universitaire français
 Luc Brunschwig (1967-), un scénariste de bandes dessinées
 Martine Brunschwig Graf (1950-), une femme politique suisse
 Odette Brunschwig (1907-1998), l'une des premières femmes bachelière puis inspectrice de l'enseignement secondaire
 Robert Brunschwig (1888-1944), un rabbin et résistant français
Patronyme juif